Кубок Албанії з футболу 2019–2020 — 68-й розіграш кубкового футбольного турніру в Албанії. Титул здобула Теута.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 вересня 2019

|}

1/16 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 вересня/2 жовтня 2019

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 січня/12 лютого 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 січня/12 лютого 2020

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/24 червня 2020

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/15 липня 2020

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 серпня 2020

|}

Посилання 
 Кубок Албанії на soccerway 

2019—2020
Албанія
Албанія